Александр Горчаков:
 Горчаков, Александр (род. 1935) — советский футболист.
 Горчаков, Александр Анатольевич (род. 1954) — советский шахматист.
 Горчаков, Александр Дмитриевич (1782—1871) — полковник, командир роты дворцовых гренадер.
 Горчаков, Александр Кириллович (1900—1960) — советский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки УССР (с 1954 года).
 Горчаков, Александр Константинович (1875—1916) — Переяславский уездный предводитель дворянства в Полтавской губернии, шталмейстер.
 Горчаков, Александр Михайлович (1798—1883) — светлейший князь, дипломат, государственный канцлер Российской империи.
 Горчаков, Александр Михайлович (1915—1997) — полный кавалер ордена Славы.